Офице́рский переулок — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Офицерский переулок — улица в Санкт-Петербурге.
 Офицерский переулок — улица в Томске.